Лекторский — фамилия. Известные носители:
 Лекторский, Александр Михайлович (1896—1986) — русский военный деятель, участник Белого движения, первопоходник
 Лекторский, Владислав Александрович (род. 1932) — советский и российский философ.